Ermak
 Ermak Timofeevič, noto semplicemente come Ermak o Yermak – militare russo cosacco
 4681 Ermak – asteroide della fascia principale
 Isola Ermak – una delle isole di Cywolka nel Circondario federale della Siberia, Russia